Sezon 1954 był dla klubu trzecim sezonem na czwartym szczeblu ligowym. Zespół występujący wówczas pod nazwą ZKS Stal Lublin zajął czwarte miejsce. Po spadku z ligi międzywojewódzkiej, trenerem zespołu został Leon Kozłowski. Po rundzie wiosennej Stal zajmowała trzecie miejsce w tabeli z jednopunktową stratą do lidera – Kolejarza Chełm. Ostatecznie zajęła 4. miejsce.

Mecze ligowe w sezonie 1954

Tabela klasy A

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Motor Lublin
1954 w piłce nożnej
1954 w polskim sporcie